Den franske flåde har haft syv skibe med navnet Marengo. Navnet henviser til den slagmark i Norditalien, hvor Napoleon besejrede den østrigske hær i juni 1800.

 Linjeskibet Sceptre, søsat i 1780. Førte 74 kanoner, og blev i august 1800 omdøbt til Marengo. Det udgik i 1802 og fungerede derefter som fængselsskib i Brest, indtil det blev ophugget i 1811.
 Linjeskibet Jean-Jacques Rousseau, søsat i 1795. Førte 74 kanoner, og blev i 1802 omdøbt til Marengo. Skibet blev i 1803 sendt til Indien som flagskib for en fransk eskadre, og på vej hjem i 1806 blev det erobret af englænderne (Se HMS Marengo).
 Linjeskibet Marengo blev påbegyndt i 1807, men skiftede senere samme år navn til Ville de Vienne. Arbejdet på det lå stille i årevis, og først i 1850 blev det - efter yderligere et par navneskift - søsat som Ville de Paris med 118 kanoner.
 Linjeskibet Marengo, søsat i 1810. Førte 74 kanoner og var en del af flåden helt frem til 1858. Fra 1860 til 1865 var det stationært fælgselsskib. I 1866 skiftede det navn til Pluton, og skibet blev ophugget i 1873.
 Et mindre skib fra 1815 bar også navnet Marengo.
 Panserskibet Marengo, søsat i 1869. I aktiv tjeneste fra 1872 og udgået i 1894.
 Patruljebåden Marengo var en bevæbnet trawler af Bouvines-klassen, bestilt i USA under 1. verdenskrig. Ankom først til Frankrig, da krigen var slut, og blev solgt kort efter.

Den britiske flåde har haft et enkelt HMS Marengo:
 Linjeskibet HMS Marengo. Søsat i Frankrig 1795 som Jean-Jacques Rousseau. Førte 74 kanoner, og blev i 1802 omdøbt til Marengo. Skibet blev i 1803 sendt til Indien som flagskib for en fransk eskadre, og på vej hjem i 1806 blev det erobret af englænderne. Beholdt navnet Marengo, og blev fra 1809 brugt som fængselsskib. Ophugget 1816.

Den amerikanske flåde havde ligeledes en enkelt Marengo:
 Fragtskibet USS Marengo (AK-194), søsat i december 1944 og i aktiv tjeneste fra august til november 1945. Samme måned overført til United States Maritime Comission og senere solgt til civilt brug, blandt andet med navnet Coastal Spartan. Marengo var opkaldt efter Marengo County i Alabama, der så til gengæld var opkaldt efter det berømte slag.

Civile skibe med navnet Marengo:
Rederiet Wilson Line havde tre skibe med dette navn:
 Fragtskibet S.S. Marengo, søsat 1879. Bygget af Earle i Hull, 2.270 BRT. Sejlede fra 1880 på ruten mellem Hull og New York. Ophugget 1901.
 Fragtskibet S.S. Marengo, søsat 1910. Bygget af Northumberland Shipbuilding i Howdon on Tyne, 6.302 BRT. I tjeneste fra 1910. Ophugget 1935.
 Fragtskibet S.S. Marengo, søsat 1947. Bygget af Swan, Hunter & Wigham på Tyne, 4.981 BRT. Solgt til græsk rederi 1967 som Nea Moni, og ophugget 1972.

Litteratur 
 
 Robert Gardiner m.fl. Conway's All The World's Fighting Ships 1906-1921, Conway Maritime Press, London 1986, 
 J.J. Colledge: Ships of the Royal Navy, Volume 1, David & Charles, Newton Abbot, 1969, SBN 7153-4353-X

Noter

Marengo i billeder 

Indeks over skibsnavne